

Bułgaria 
 Simeonowo – wieś w obwodzie Jamboł
 Simeonowo – dzielnica w Sofii
 Car Simeonowo – wieś w obwodzie Widyń